Teplá kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Teplá (vattendrag i Slovakien), Banská Bystrica,

Tjeckien 

 Teplá (vattendrag i Tjeckien), Karlovy Vary, 
 Město, ort, Karlovy Vary, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar